Quinta edición de la Copa de Ferias, en la que tomaron parte 32 equipos pertenecientes a 21 federaciones nacionales distintas, de los cuales sólo 5 fueron selecciones representantes de sus respectivas ciudades.

La final se disputó entre el Valencia CF, vigente campeón y el Dinamo de Zagreb a doble partido en los estadios de ambos equipos, con victoria por segundo año consecutivo del equipo valenciano por un resultado global de 4-1.

Dieciseisavos de final

Rondas siguientes

Notas

Véase también 
 Copa de Ferias

Copa de Ferias
Fútbol en 1962
Fútbol en 1963
Historia del Valencia Club de Fútbol
Historia del fútbol de España